Александр Георгиевич Широканов (4 декабря 1914 — 2 июня 1979) — генерал-майор танковых войск ВС СССР, начальник Ленинградского суворовского военного училища в 1963—1970 годах.

Биография 
Родился 4 декабря 1914 года в деревне Князево Пошехонского уезда Ярославской губернии (ныне Пошехонский район Ярославской области). Русский. Окончил профсоюзную школу в 1932 году, работал механиком. Член ВКП(б) с 1940 года.

Призван 30 октября (1 ноября) 1935 года на службу в РККА Пошехонско-Володарским районным военкоматом Ярославской области. Окончил Орловское бронетанковое училище в июне 1938 года в звании лейтенанта, службу начал командиром танкового взвода 24 июня того же года. Проходил позже службу на различных командных должностях в отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии: с 3 марта 1939 года был помощником командира роты 4-го отдельного танкового батальона (8-я отдельная легкотанковая бригада, Хабаровск). С 16 июля 1940 года — помощник командира роты по строевой части 117-го отдельного танкового батальона (19-я легкотанковая бригада). С 22 марта 1941 года — командир роты батальона средних танков (121-й танковый полк, 6-я танковая дивизия, Бабстово).

19 июля 1941 года Широканов был произведён в старшие лейтенанты. С 8 октября 1941 года он командовал батальоном лёгких танков 2-й Амурской танковой дивизии (произведён в капитаны 22 декабря того же года). С 28 апреля 1942 года — командир батальона лёгких танков 2-го отдельного танкового полка 3-й отдельной танковой бригады. С 8 ноября 1942 года — командир батальона лёгких танков 30-го отдельного танкового полка 165-й отдельной танковой бригады, с 16 августа 1943 года — командир 2-го танкового батальона этой же бригады. Окончил в 1943 году курсы усовершенствования командного состава Дальневосточного фронта в Хабаровске. С 8 марта 1945 года — снова командир 2-го танкового батальона 165-й отдельной танковой бригады, майор с 23 июля 1945 года. Участник войны против Японии как командир 2-го танкового батальона 78-й отдельной танковой бригады 2-й Краснознамённой армии 2-го Дальневосточного фронта; воевал в Маньчжурии, взял станцию Эрчжань без потерь в личном составе, 24 августа с группой бойцов захватил 30 пленных и боевое знамя одной из японских частей.

С 20 декабря 1945 года — командир 2-го танкового батальона (73-й танковый полк, 111-я танковая дивизия). С 1 ноября 1946 года — командир 2-го танкового батальона (219-й танковый полк, 1-я механизированная дивизия). С 7 июля 1947 года — командир батальона СУ-122 (72-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный полк, 1-я механизированная дивизия). С 4 декабря 1948 года — офицер отдела боевой подготовки 2-й гвардейской механизированной армии. 7 октября 1949 года произведён в подполковники. С 21 марта 1950 года — командир 67-го гвардейского тяжёлого танко-самоходного полка (9-я гвардейская танковая дивизия). С 7 декабря того же года — командир 88-го тяжёлого танко-самоходного полка (37-я гвардейская механизированная дивизия). 5 февраля 1952 года произведён в полковники.

C 20 февраля по 3 ноября 1954 года — слушатель Академических КУОС при Военной академии бронетанковых войск. 19 ноября того же года назначен начальником 3-го отдела Управления боевой подготовки Ленинградского военного округа. С 10 мая 1955 года — заместитель командира 37-й гвардейской механизированной дивизии, с 10 ноября 1956 года её командир. 25 июня 1957 года назначен командиром 37-й гвардейской мотострелковой дивизии (с 18 октября 1960 года — учебная), с 7 декабря 1957 года — генерал-майор. 14 сентября 1963 года назначен начальником Ленинградского суворовского военного училища.

Под руководством генерал-майора Широканова в 1964/1965 и 1965/1966 учебных годах Ленинградское училище завоёвывало почётный приз — бюст А.В.Суворова, переходящее Красное знамя и Почётную грамоту министра обороны. Сам он был уволен в запас 11 июня 1970 года.

Скончался 2 июня 1979 года. Похоронен на кладбище в посёлке Песочное Ленинградской области.

Награды 
 Орден Красного Знамени (дважды)
 30 декабря 1956
 31 октября 1967
 Орден Красной Звезды (дважды)
 30 августа 1945 — за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с японскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
 15 ноября 1950 — за долголетнюю и безупречную службу в Советской Армии
 медаль «За боевые заслуги» (дважды)
 28 апреля 1945
 6 ноября 1945 — за долголетнюю и безупречную службу в Красной Армии
 медаль «За победу над Японией» (30 сентября 1945)

Примечания 

Члены КПСС
Выпускники Орловского бронетанкового училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Начальники Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Танкисты СССР